Jessurun de Mesquita is een familie van oorspronkelijk Portugese joden. Enkele leden van de familie zijn:
Anna Jessurun de Mesquita, kunstenaar
Joseph Jessurun de Mesquita (1865-1890), Nederlandse fotograaf
Josua Jessurun de Mesquita
Judith Jessurun de Mesquita-Mendes da Costa
Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944), Nederlands kunstschilder en graficus

Zie ook 
 Jessurun (doorverwijspagina)